Als Schlacht bei Guinegate, einer französischen Ortschaft in der Picardie, werden folgende Auseinandersetzungen bezeichnet:

Die Schlacht vom 17. August 1479 im Streit zwischen Erzherzog Maximilian, dem späteren Kaiser Maximilian I., und König Ludwig XI. von Frankreich um burgundischen Besitz, siehe Schlacht bei Guinegate (1479).

 Die Schlacht vom 16. August 1513 im Rahmen der Heiligen Liga gegen Frankreich, als  Kaiser Maximilian I. mit dem verbündeten König Heinrich VIII. von England wiederum eine französische Streitmacht bezwang,  siehe Schlacht bei Guinegate (1513).